Schmuckplatz bezeichnet

 einen Typ eines Platzes, siehe Platz#Typologie

Schmuckplatz ist der Name folgender Plätze:

 Schmuckplatz (Bad Homburg)